Sorley ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Sorley (1895–1915), schottischer Lyriker 
 William Ritchie Sorley (1855–1935), schottischer Philosoph und Vater von Charles Sorley

Siehe auch:
 McSorley